Шишкан:
 Шишкан, Константин Борисович (1933—2018) — советский и молдавский поэт и писатель, литературовед.
 Шишкан — кличка криминального авторитета Олега Шишканова (род. 1964).

См. также 
 Шишканов
 Шишкань